Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (99001) - || 2001 DY49 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99002) - || 2001 DN50 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99003) - || 2001 DZ50 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99004) - || 2001 DK51 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99005) - || 2001 DH52 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99006) - || 2001 DR52 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99007) - || 2001 DS52 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99008) - || 2001 DU52 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99009) - || 2001 DD54 || 21 februari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (99010) - || 2001 DF54 || 21 februari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (99011) - || 2001 DO59 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99012) - || 2001 DU59 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99013) - || 2001 DX64 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99014) - || 2001 DG65 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99015) - || 2001 DM65 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99016) - || 2001 DP65 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99017) - || 2001 DY66 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99018) - || 2001 DY68 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99019) - || 2001 DK73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99020) - || 2001 DU75 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99021) - || 2001 DX78 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99022) - || 2001 DR88 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99023) - || 2001 DV88 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99024) - || 2001 DO90 || 22 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99025) - || 2001 DG92 || 20 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99026) - || 2001 DX92 || 19 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99027) - || 2001 DB95 || 21 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99028) - || 2001 DC98 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99029) - || 2001 DP98 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99030) - || 2001 DU98 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99031) - || 2001 DW98 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99032) - || 2001 DJ100 || 17 februari 2001 || La Palma || La Palma
|-
| (99033) - || 2001 DQ101 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99034) - || 2001 DD109 || 20 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99035) - || 2001 EX || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99036) - || 2001 EV2 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99037) - || 2001 EW2 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99038) - || 2001 EJ3 || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99039) - || 2001 EB4 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99040) - || 2001 EF5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99041) - || 2001 EQ5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99042) - || 2001 EW5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99043) - || 2001 EX7 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99044) - || 2001 EA8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99045) - || 2001 EQ8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99046) - || 2001 ET10 || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99047) - || 2001 EG13 || 14 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99048) - || 2001 EP13 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99049) - || 2001 EX13 || 14 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99050) - || 2001 EG14 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99051) - || 2001 EE15 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99052) - || 2001 ET15 || 15 maart 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (99053) - || 2001 EU15 || 15 maart 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (99054) - || 2001 EV15 || 15 maart 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (99055) - || 2001 ES16 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99056) - || 2001 EE20 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99057) - || 2001 EL21 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99058) - || 2001 ET23 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99059) - || 2001 EM24 || 4 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99060) - || 2001 ET25 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99061) - || 2001 EB26 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99062) - || 2001 FQ || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99063) - || 2001 FZ1 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99064) - || 2001 FT2 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99065) - || 2001 FA3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99066) - || 2001 FB5 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99067) - || 2001 FN5 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99068) - || 2001 FZ7 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99069) - || 2001 FB8 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99070) Strittmatter || 2001 FA10 || 22 maart 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| (99071) - || 2001 FK11 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99072) - || 2001 FO12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99073) - || 2001 FX12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99074) - || 2001 FU14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99075) - || 2001 FZ14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99076) - || 2001 FT15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99077) - || 2001 FV15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99078) - || 2001 FF16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99079) - || 2001 FH16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99080) - || 2001 FV16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99081) - || 2001 FR21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99082) - || 2001 FA23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99083) - || 2001 FC25 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99084) - || 2001 FL26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99085) - || 2001 FO26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99086) - || 2001 FQ29 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99087) - || 2001 FV29 || 19 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99088) - || 2001 FK33 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99089) - || 2001 FR33 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99090) - || 2001 FG34 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99091) - || 2001 FC37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99092) - || 2001 FR37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99093) - || 2001 FU37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99094) - || 2001 FE38 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99095) - || 2001 FF39 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99096) - || 2001 FU42 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99097) - || 2001 FJ44 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99098) - || 2001 FK45 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99099) - || 2001 FH46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99100) - || 2001 FM49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten